Змагання з плавання да дистанції 200 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 28 і 29 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 28 липня о 10:31.

Півфінали
Півфінали розпочались 28 липня о 17:49.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 29 липня о 17:47.

Примітки 

200 метрів на спині (жінки)